Эшмес:

 Эшмес (приток Белой Кедвы) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Эшмес (приток Чёрной Кедвы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.